Николай Николаевич Диков (17 марта 1925— 8 февраля 1996) — советский и российский учёный-археолог. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Родился в 1925 году в Сумах. С 1944 года заочно учился на историческом факультете МГУ, а затем на археологическом отделении ЛГУ (окончил его в 1949 году). В 1947—1953 годах участвовал в раскопках в Армении, Бурятии и на Ангаре.

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Бронзовый век Забайкалья». В 1955 году стал директором Чукотского краеведческого музея. В 1956—1959 годах он провёл масштабные археологические исследования Чукотки, результатом которых стало обнаружение множества неолитических стоянок. Эти исследования позволили Дикову выдвинуть гипотезу о том, что Чукотка была заселена ещё в палеолите.

В 1960 году Диков возглавил лабораторию археологии, истории и этнографии Северо-Восточного комплексного НИИ (Магадан). В 1961 году он организовал экспедицию на Камчатку, в ходе которой были найдены следы пребывания человека верхнего палеолита, а также множество древнеительменских стоянок. На основании раскопок Ушковской палеолитической стоянки были впервые на северо-востоке Евразии выделены стратиграфические слои. Это позволило выделить раннюю и позднюю ушковские палеолитические культуры.

В 1960-е годы Диков продолжал исследования Камчатки и Чукотки. В частности им были подробно изучены пегтымельские петроглифы.

В 1972 году защитил докторскую диссертацию по теме «Древние культуры Камчатки и Чукотки».

В 1970-е годы Диков изучал будущую зону затопления водохранилища Колымской ГЭС. В 1975 году на острове Врангеля им была обнаружена палеоэскимосская культура, близкая к палеоэскимосским культурам Америки.

В 1980-е годы он продолжал исследования Камчатки и Чукотки. В этот период на Чукотке им был открыт ряд палеолитических и мезолитических стоянок.

Главнейшим научным достижением Н. Н. Дикова считается открытие палеолита на Камчатке, Чукотке и Колыме.

Основные работы 
 Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ, 1958;
 По следам древних костров. Археологи идут по Чукотке. Магадан, 1960;
 Древние костры Камчатки и Чукотки. Магадан, 1969;
 Наскальные загадки древней Чукотки: петроглифы Пегтымеля. М., 1971;
 Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. М.,1974
 Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. М., 1977;
 Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М., 1979;
 История Дальнего Востока СССР с древнейших времен до XVII в. М., 1989 (соавт.);
 Азия на стыке с Америкой в древности. СПб, 1993;
 Asia at the Juncture with America in Antiquty: The Stone age of Chukchi Peninsula. Anchorage, 1997;
 Mysteries in the Rocks of Ancient Chukotka (Petroglyphs of Pegtymel’). Anchorage, 1999.

Литература 
 Лебединцев А. И. Памяти Н. Н. Дикова // Российская археология. 1997. № 3;
 Дикова М. А. Преодоление (читая дневники Н. Н. Дикова) // Колымские вести. 2000. № 8;
 Диковские чтения: Материалы научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Н. Н. Дикова. Магадан, 2001.

Ссылки 
 
 Статья в «Энциклопедии Сибири»
 Статья на сайте «Колыма.ру»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Историки СССР
Археологи СССР
Историки России
Археологи России
Директора музеев СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета